Podturn steht für:

 Podturn pri Dolenjskih Toplicah, ein Ortsteil der slowenischen Gemeinde Dolenjske Toplice (deutscher Name: Töplitz in der Unterkrain) in der Region Jugovzhodna Slovenija (Südost-Slowenien).
 Podturn, Mokronog-Trebelno, ein Ortsteil der slowenischen Gemeinde Mokronog-Trebelno (deutscher Name: Nassenfuß – Trebelen) in der Region Jugovzhodna Slovenija (Südost-Slowenien)
 Podturn, Rogaška Slatina, ein Ortsteil der slowenischen Gemeinde Rogaška Slatina (deutscher Name: Rohitsch-Sauerbrunn) in der Region Savinjska

 Haus Tivoli in Ljubljana, Hauptstadt von Slowenien, ursprünglich Schloss Unterthurn (slowenisch: Grad Pod Turnom) genannt